Дмитрий Семёнович Молодцов (1908—1943) — советский военнослужащий, красноармеец, связист взвода связи 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии. Герой Советского Союза. 13 января 1943 года в боях за Синявинские высоты закрыл своим телом амбразуру дзота.

Биография 
Родился в 1908 году в д. Плешки в семье крестьянина. Окончил начальную школу. Работал в колхозе. С 1939 года жил в Ленинграде, работал старшим механиком шхуны «Знаменка» Балтийского спецуправления дноуглубительных работ.

В действующей армии с 1941 года. В бою у деревни Марьино Кировского района Ленинградской области 13 января 1943 года, подобравшись к дзоту, гранатами заставил замолчать пулемёт противника. Но когда рота перешла в атаку, пулемёт заработал снова. Не имея гранат, Молодцов закрыл своим телом амбразуру дзота, чем способствовал выполнению боевой задачи. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 февраля 1943 года посмертно.

Навечно зачислен в списки части.

Похоронен на Марьинском гражданском кладбище городе  Ленинградской области.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина.

Память 
 Посёлок в Кировском районе и школа в городе Зеленогорске носят имя Героя. 
 Именем Д. С. Молодцова названа улица в городе Сертолово Ленинградской области.
 Комната боевой славы Сертоловской средней школы Всеволожского района Ленинградской области посвящена его подвигу. 
 Навечно зачислен в списки воинской части.

Примечания

Литература 
 
 Колотило А. Пал в бою за высоту «Подснежник» / «Красная Звезда». — 2019. — 16 января.

Ссылки 
 
 Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру